Wilanowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Wilanowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wilanowo, un village de la voïvodie de Podlachie ;
 Wilanowo, un village de la voïvodie de Poméranie.